Штеттен — название коммуны:

 Штеттен (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии.
 Коммуна в Швейцарии.
 Штеттен
 Штеттен (Шаффхаузен)
 Коммуна в Германии.
 Штеттен (Бодензее)
 Штеттен (Нижний Алльгой)
 Штеттен (Пфальц)